2. Volleyball-Bundesliga kan avse:
2. Volleyball-Bundesliga (damer) - volleybollserie för damer i Tyskland
2. Volleyball-Bundesliga (herrar) - volleybollserie för damer i Tyskland